Kon-tiki (también escrito Kon-Tiki, Kontiki o Kon Tiki) puede referirse a:

 Qun Tiksi Wiraqucha, un dios de las culturas andinas. Se postula una relación con Polinesia.
 Kon-tiki (estatua), estatua de Tiwanaku (departamento de La Paz, Bolivia).
 Kon-tiki (expedición), expedición de Thor Heyerdahl.
 Museo Kon-Tiki, en Oslo, Noruega.
 Kon-Tiki (película), película noruega de 2012.
 Kon-tiki (libro), libro de 1948 del escritor noruego Thor Heyerdahl.
 Kon-tiki (empresa), compañía naviera que opera entre el puerto de Alicante y el de Tabarca.